

Anno 
 840 o 840 a.C.

Codici 
 840 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Flint, nella Contea di Genesee (Michigan), degli USA

Matematica 
 840 – numero